Reith (Alpbachtal), een gemeente in het district Kufstein in de Oostenrijkse deelstaat Tirol 
Reith bij Kitzbühel, een gemeente in het district Kitzbühel in Tirol
Reith bei Seefeld, een gemeente in het district Innsbruck Land in Tirol
Louka (Duits: Reith), een plaats in het Tsjechische district Český Krumlov